El nombre de iglesia de San Cosme y San Damián o iglesia de los Santos Cosme y Damián es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Cosme y San Damián mártires.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Argentina 
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires;

 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia en la Ciudad de William  C. Morris, Partido de Hurlingam  Provincia de Buenos Aires;

En Alemania 
 Iglesia de San Cosme y San Damián (Cosmas-und-Damian-Kirche), iglesia (catedral) en la ciudad de Essen;

En Brasil 
 Iglesia de San Cosme y San Damián (São Cosme e São Domão), iglesia en la ciudad de Igaraçu/Igarassú, estado de Pernambuco (la antigua aún en pie en Brasil);

En Croacia 
 Iglesia de San Cosme y San Damián (Crkva Sv. Kuzma i Damjan), iglesia en la ciudad de Lastovo;

en España 
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia católica en la localidad de Ansoáin, Comunidad Foral de Navarra;
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia católica en la localidad de Arnedo, La Rioja;
 Iglesia de San Cosme y San Damián (BIL - B.O.C. 11/03/2004), iglesia católica en la localidad de Bárcena de Pie de Concha, Cantabria;
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia (ermita) católica en la localidad de Bolaños de Calatrava, provincia de Ciudad Real;
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Cosme y San Damián (B.I.C. 03/06/1931), iglesia católica (antigua colegiata) en la localidad de Covarrubias, provincia de Burgos;
 Iglesia de San Cosme y San Damián (B.I.C. 23/05/1983), iglesia católica en la localidad de Encio, provincia de Burgos;
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia católica en la localidad de Llíber, provincia de Alicante;
 Iglesia de San Cosme y San Damián (B.I.C. 27/08/1974), iglesia católica en la localidad de Poza de la Sal, provincia de Burgos;
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia católica en la ciudad de Teruel, provincia de Teruel;
 Iglesia de San Cosme y San Damián (o de San Pedro) (B.I.C. 24/10/2002), iglesia católica en la localidad de Valdecebro, provincia de Teruel;

en Italia 
 Iglesia de San Cosme y San Damián (Basilica dei Santi Cosma e Damiano), iglesia (basílica) en la ciudad de Roma;

en México 
 Parroquia de San Cosme y San Damián, iglesia en la Ciudad de México;

en Rusia 
 Iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia ortodoxa rusa en Moscú;